Castell de Sant Ferran de Figueres, a l'Empordà, la fortalesa més gran d'Europa
 Castell de Sant Ferran d'Alacant
 Castell de Sant Ferran de Berga, al Berguedà